Park Lužánky är en park i Tjeckien. Den ligger i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Prag. Park Lužánky ligger  meter över havet.

Terrängen runt Park Lužánky är kuperad norrut, men söderut är den platt. Park Lužánky ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Mladá hora,  meter över havet,  km väster om Park Lužánky. Runt Park Lužánky är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Brno,  km söder om Park Lužánky. Runt Park Lužánky är det i huvudsak tätbebyggt. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Parker i Tjeckien